Rodri puede referirse a:

 José Rodríguez Domínguez, futbolista español nacido en 1946.
 Roberto Rodríguez Aguirre, futbolista español nacido en 1942 del Atlético de Madrid.
 Francisco Rodríguez García, futbolista español nacido en 1934 del Fútbol Club Barcelona.
 Rodrigo Suárez Peña, futbolista español nacido en 1986 del Real Betis B.
 Rodrigo Ríos Lozano, futbolista español en 1990 del Almería CF.
 José Manuel Rodríguez Romeo, futbolista español nacido en 1976.
 Ángel Rodrigo Gil Torres, futbolista español nacido en 1985.
 Rodri Gimeno, futbolista español nacido en 1979.
 Rodrigo Sánchez Rodríguez (2000), futbolista español del Real Betis.
 Rodri Hernández (1996), futbolista español del Manchester City Football Club.